Вару́м — прізвище.

Відомі носії 

 Анжеліка Варум — російська естрадна співачка, акторка.
 Варум Юрій Гнатович — український та російський музикант, композитор, співзасновник ВІА «Арніка».

Див. також 
 warum